Tadeusz Makowski – polski malarz
 Tadeusz Makowski (–1938), pilot szybowcowy
 Tadeusz Makowski (1898–1975) – major, organizator i dyrektor (1945–1951) CBW w Warszawie 
 Tadeusz Makowski – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Tadeusz Makowski – poseł na Sejm PRL